Cirrosyllis är ett släkte av ringmaskar. Cirrosyllis ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Cirrosyllis